Карлино (, ) — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Бялогардский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 9,21 км². Население — 5982 человека (на 2011 год).

В русской литературе так же встречается название — Керлин.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Западно-Поморского воеводства
Бывшие немецкие города (Померания)